

Patronyme 

 Charles Dwight Marsh (1855-1932), biologiste américain ;
 Ed Dwight (1933-), pilote d'essais et sculpteur américain ;
 Henry W. Dwight (1788-1845), homme politique américain ;
 James Dwight (1852-1917), joueur et dirigeant américain de tennis ;
 James Dwight Dana (1813-1895), géologue, minéralogiste et zoologiste américain ;
 Jeremiah W. Dwight (1819-1885), homme politique américain ;
 John Sullivan Dwight (1813-1893), critique musical américain ;
 John Wilbur Dwight (1859-1928), homme politique américain ;
 Jonathan Dwight (1858-1929), ornithologue américain ;
 Reginald Kenneth Dwight (1947-), chanteur, pianiste et auteur-compositeur-interprète britannique.

Prénom

Toponyme 

 Dwight, une ville du comté de Richland dans le Dakota du Nord (États-Unis) ;
 Dwight, une ville du comté de Livingston en Illinois (États-Unis) ;
 Dwight, une ville du comté de Morris au Kansas (États-Unis) ;
 .

Autre 
 Dwight, personnage des séries The Walking Dead et de Fear The Walking Dead.

Homonymie de localités aux États-Unis.
Prénom masculin
Prénom américain